

Sigle 
 Tele Torino International – emittente televisiva locale italiana del passato

Codici 
 TTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tetiaroa (Polinesia Francese)
 tti – codice ISO 639-2 della lingua tobati